Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji PBZ Zagreb Indoors 2014 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl pátý nasazený Marin Čilić, který vítězství obhájil, když ve finále porazil nejvýše nasazeného Tommyho Haase.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
  Tommy Haas (finále)
  Michail Južnyj (2. kolo)
  Philipp Kohlschreiber (čtvrtfinále)
  Ivan Dodig (čtvrtfinále)
  'Marin Čilić (vítěz)
  Lukáš Rosol (1. kolo)
  Radek Štěpánek (odstoupil z důvodu zranění pravého kotníku)
  Igor Sijsling (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

PBZ Zagreb Indoors
ATP World Tour 2014